Баррейруш — португальська власна назва.

Топоніми

Баррейруш (Амареш) — парафія.
 Баррейруш (Валпасуш) — парафія.
 Баррейруш (Візеу) — парафія.